Nigerian Premier League (pallacanestro): massimo livello del campionato di pallacanestro della Nigeria
 Nigerian Premier League (calcio): massimo livello del campionato di calcio della Nigeria